De Liverpool County Football Association Senior Cup, beter bekend onder de naam Liverpool Senior Cup, is een voetbaltoernooi waaraan clubs uit Liverpool en omgeving mogen meedoen. Er doen zowel lagere divisie clubs als Premier League clubs aan mee. De drie profclubs die meespelen zijn Liverpool FC, Everton FC en Tranmere Rovers. De lagere divisieclubs spelen meestal met hun beste opstelling, maar de profclubs sturen meestal hun reserves.

Geschiedenis
In het seizoen 1882/83 werd de eerste editie van de Liverpool Senior Cup gespeeld en sinds dat seizoen werd bijna elk jaar een editie gespeeld. De eerste winnaar was Bootle. In de finale van het seizoen 1892/93 werd de eerste Merseyside Derby ooit tussen Liverpool FC en Everton gespeeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden bijna alle edities geannuleerd, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd wel doorgespeeld. Tijdens deze oorlog werd er meestal een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen gelegenheidselftallen van Everton en Liverpool.

Winnaars

Winnaarstabel

Recente finales
De resultaten van de finales vanaf 2001–02:

Engelse voetbalcompetitie
Sport in Liverpool